Yolanda es un nombre de pila femenino. Tiene distintas etimologías:

De origen germánico, derivado del nombre propio Wioland, que fue adaptado en su forma francoprovenzal como Iolant, Iolanthe, Iolans o Iolanda. Su etimología procede de las palabras "wiol" que significa riqueza o posesión  y  "land",  tierra, país o territorio. Por lo que Yolanda significa "tierra de riquezas", se trata de un nombre documentado desde el s. VIII.
De origen griego, compuesto por las palabras "ion" que significa violeta y "laos" que significa país. Su significado es "aquella que es de las tierras violetas" o "aquella que pertenece al país de las violetas".
De origen latino, se trata de una de las variantes históricas del nombre Violante, Viola o Violeta. Su significando latino es "La que da regocijo".

Yolanda en otros idiomas: Violant (catalán), Yolande (francés), Jolanda (holandés, esloveno y croata), Iolanda (italiano). 

Su onomástica se celebra el 17 de diciembre y el 28 de diciembre.

Personas 
Yolanda de Jerusalén, princesa de origen francés que se convirtió en reina de Jerusalén. 
Yolanda de Vianden, priora del monasterio dominico de Marienthal (Luxemburgo), reconocida como santa por la Iglesia Católica.
Yolanda Oreamuno, escritora costarricense.
Yolanda Vargas Dulché, escritora e historietista mexicana.
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera mexicana de asuntos policiales.
Yolanda Varela, actriz mexicana.
Yolanda Andrade, actriz y presentadora mexicana.
Yolanda Andrade, fotógrafa y artista mexicana.
Yolanda Ramos, actriz, presentadora y humorista española.
Yolanda Ciani, actriz mexicana.
Yolanda Reyes, escritora, periodista, promotora de lectura y educadora colombiana.
Yolanda Ventura, una actriz y cantante española.
Yolanda Saldívar, mujer estadounidense. Fue encarcelada en 1995 y condenada a cadena perpetua por el asesinato de la cantante de música tejana Selena
Yolanda Hadid, modelo, diseñadora de interiores y personaje televisivo holandeso-estadounidense.
Yolanda Domínguez, artista visual, fotógrafa y activista española.
Yolanda Montes «Tongolele», bailarina, vedette y primera actriz mexicana de origen estadounidense.
Yolanda V. Fundora,  pintora, grabadora, ilustradora y diseñadora gráfica cubana.
Yolanda Vázquez, presentadora española.
Yolanda Adams, locutora y cantante estadounidense de gospel.
Yolanda Rayo, cantante y actriz colombiana, famosa por interpretar la banda sonora de Yo soy Betty, la fea
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

Plantas 
Yolanda, género que tiene asignada 72 especies de orquídeas

Nombres femeninos